Offenburg ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Offenburg, Stadt in Baden-Württemberg
 Offenburg (Gemeinde Pöls-Oberkurzheim), Ort bei Oberkurzheim, Bezirk Murtal, Steiermark
 Baia de Arieș, Stadt in Rumänien (alter Name Ofenbaia)
 Burgruine Offenburg, im Pölstal, Steiermark.

Offenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Henman Offenburg (1379–1459), Kaufmann, Politiker, Diplomat und Chronist in Basel
 Peter Offenburg (1458–1514), Schweizer Politiker.

Offenburg, Weiteres:
 Offenburg (A 1417), ein Versorger der Lüneburg-Klasse.

Siehe auch: